Veerweg (Culemborg)
Veerweg (Beusichem)
Veerweg (Kamperland)
Veerweg (Broekhuizen)
Veerweg (Beesd)
Veerweg (Wolphaartsdijk)
Veerweg (Gorssel)
Veerweg (Hendrik-Ido-Ambacht)
Veerweg (Sprang-Capelle)
Veerweg (Lottum)
Veerweg (Blitterswijck)
Veerweg (Papendrecht)